Alta Ribagorça:
 Tossal Gros (Espluga de Serra), del municipi de Tremp
 Tossal Gros (el Pont de Suert), muntanya d'entre els municipis del Pont de Suert (Alta Ribagorça) i de ...
 Alt Camp:
 Tossal Gros (Figuerola del Camp), entre els termes municipals de Figuerola del Camp i Montblanc (Conca de Barberà)
 Tossal Gros (Mont-ral), al municipi de Mont-ral 
 Baix Camp: Tossal Gros (Prades), als termes municipals de Prades i Vallclara i Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
 Baix Empordà: Tossal Gros (Torroella de Montgrí), al municipi de Torroella de Montgrí
 Cerdanya: Tossal Gros (Bellver de Cerdanya) 
 Conca de Barberà: 
 Tossal Gros d'Ollers
 Tossal Gros de Vallbona, als termes municipals de l'Espluga de Francolí i de Vallbona de les Monges (Urgell)
 Tossal Gros (Figuerola del Camp), entre els termes municipals de Montblanc (Conca de Barberà) i Figuerola del Camp (Alt Camp)
 Tossal Gros (Prades), als termes municipals de Vallclara i Vimbodí i Poblet i Prades (Baix Camp)
 Garrigues: 
 Tossal Gros (Arbeca) 
 Tossal Gros (el Cogul)
 Tossal Gros (Juncosa) 
 Tossal Gros (Juneda) 
 Tossal Gros (l'Espluga Calba), muntanya del municipi de l'Espluga Calba 
 Garrotxa: Tossal Gros (Montagut i Oix)
 Montsià: Tossal Gros o Lo Molló (Ulldecona), al municipi d'Ulldecona
 Noguera: 
 Tossal Gros (Àger)
 Tossal Gros (Castelló de Farfanya)
 Tossal Gros (Os de Balaguer)
 Tossal Gros (Torrelameu)
 Pallars Jussà:
 Tossal Gros (Castell de Mur)
 Tossal Gros (Conca de Dalt), muntanya del municipi de la Conca de Dalt 
 Tossal Gros (Espluga de Serra), al municipi de Tremp 
 Tossal Gros (la Pobla de Segur)
 Tossal Gros (Sarroca de Bellera)
 Tossal Gros (Senterada), als termes municipals de Senterada i la Torre de Cabdella 
 Tossal Gros (Tremp)
 Pallars Sobirà: Tossal Gros (Tolzó), als termes municipals de Baix Pallars i Soriguera
 Ribera d'Ebre: Tossal Gros (Vinebre), als termes municipals de la Palma d'Ebre i Vinebre 
 Segarra:
 Tossal Gros (Biosca), als termes municipals de Biosca i Sanaüja
 Tossal Gros (Massoteres) 
 Segrià: 
 Tossal Gros (Alcanó), als termes municipals d'Alcanó i d'Alfés
 Tossal Gros (Alfés)
 Tossal Gros (Almatret)
 Tossal Gros (Alpicat)
 Tossal Gros (Sarroca de Lleida)
 Terra Alta: Tossal Gros (la Pobla de Massaluca)
 Urgell: 
 Tossal Gros (Vallbona de les Monges)
 Tossal Gros de Vallbona, als termes municipals de Vallbona de les Monges i de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà)